W drodze – wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów z siedzibą w Poznaniu
 W Drodze – miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu
 W Drodze – dwutygodnik ukazujący się w Jerozolimie od 1943
 W drodze (On the Road, 1957) – powieść Jacka Kerouaca 
 W drodze – polski film dokumentalny w reż. Macieja Adamka (2005)
 W drodze – singiel Artura Rojka (2007)
 W drodze – film Jamesa Motterna (2008)
 W drodze – film Waltera Sallesa (2012)